«Всадник по имени Смерть» — российский кинофильм режиссёра Карена Шахназарова, снятый в 2004 году. Вторая экранизация повести Бориса Савинкова «Конь бледный». В фильме также используются мотивы более поздней повести того же автора «Воспоминания террориста».

Сюжет 
Россия начала XX века. Сообществом, именуемым «Боевая организация», в различных городах совершён ряд кровавых террористических актов, направленных против высоких должностных лиц государства. Главная цель террористов — убийство Великого князя. Покушение готовят члены организации — её руководитель Жорж, преданная ему Эрна, с риском для жизни делающая бомбы, метатели бомб Ваня, Генрих, Фёдор…

В ролях

Интересные факты 
 Во время убийства великого князя в театре исполняется опера Верди «Бал-маскарад», по сюжету которой высокопоставленный главный герой также погибает в результате заговора. Роли этого персонажа и его возлюбленной, согласно указанной в титрах информации, исполнили артисты оперной сцены — Зураб Соткилава и Ирина Рубцова.

Ссылки 

 
 
 Фильм «Всадник по имени Смерть» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы России
Исторические фильмы России
Исторические фильмы о 1900-х годах
Фильмы о Российской империи
Фильмы России 2004 года
Экранизации повестей